Spólnik – miejscowość w województwie wielkopolskim
 Spólnik – potok, dopływ Jasienianki
 Spólnik – przysiółek wsi w województwie wielkopolskim
 Spólnik – uroczysko w gminie Ruda Malenicka w województwie świętokrzyskim